Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2015 – 22. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 31 lipca 2015 roku w Wiśle, a zakończyła 27 września 2015 w Hinzenbach. Zaplanowanych zostało 14 konkursów, w tym 12 indywidualnych oraz dwa drużynowe mężczyzn. Nie zaplanowano konkursów drużynowych mieszanych. Tytułu sprzed roku nie obronił Jernej Damjan. Tym razem najlepszy okazał się Japończyk Kento Sakuyama.

W 2015 roku po raz pierwszy od 9 lat w terminarzu Letniego Grand Prix nie znalazły się zawody w Klingenthal na obiekcie Vogtland Arena.

2 tygodnie przed zaplanowanymi na 2 sierpnia 2015 zawodami na Wielkiej Krokwi w Zakopanem ogłoszono ich odwołanie ze względu na nieodpowiedni stan obiektu.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2015 lub ustanowione w trakcie jego trwania.

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan po zakończeniu LGP 2015

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2015.

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Liderzy klasyfikacji generalnej LGP

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2015. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Pierwszy period letni sezonu 2015/2016 składał się z 7 konkursów indywidualnych rozgrywanych od 1 do 30 sierpnia, natomiast drugi od 5 do 27 września i w jego skład wchodzi 5 konkursów.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

!